

Onomastica
Murdoch – variante del nome proprio di persona scozzese maschile Murdo

Persone
Alexi Murdoch – musicista e cantautore britannico
Bobby Murdoch – allenatore di calcio e calciatore scozzese
Dick Murdoch – wrestler statunitense
Iris Murdoch – scrittrice britannica
Keith Murdoch – ex rugbista a 15 neozelandese
Ross Murdoch – nuotatore britannico
Rupert Murdoch – editore, imprenditore e produttore televisivo australiano naturalizzato statunitense
Stuart Murdoch – cantautore e musicista britannico
Trevor Murdoch, nome d'arte di William Mueller – ex wrestler statunitense
William Murdoch – ingegnere britannico
William McMaster Murdoch – marinaio britannico, Primo Ufficiale sul RMS Titanic

Televisione
I misteri di Murdoch – serie televisiva canadese

Altro
9138 Murdoch – asteroide della fascia principale